Termin -{4-Hidroksifenilpiruvat:kiseonik oksidoreduktaza}- ima više značenja.
 4-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza, enzim
 4-hidroksimandelat sintaza, enzim